Porron bzw. Porrón steht für:

 Porrón, Glas- oder Tonbehälter aus Spanien
 Porron, ehemaliges Flüssigkeitsmaß, siehe Meitadella